Серге́й Влади́мирович Я́щенко (р. 25 июня 1959, Константиновка, Сталинская область) — советский и украинской футболист, украинский футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника. Наиболее известен как игрок донецкого «Шахтёра»

Игровая карьера 
Воспитанник константиновского футбола. Первый тренер — Борис Копейкин.

Быстрый, ловкий, выносливый, отличался высокими волевыми качествами и профессиональным отношением к футболу. В составе донецкого «Шахтера» провел 15 сезонов, в которых сыграл 483 матча и забил 31 гол на всех уровнях клубных соревнований.

Тренерская карьера 
В июне 2013 года стал выполнять обязанности первого помощника Сергея Свистуна в «Кремне». В июне 2015 года сменил Свистуна по должности главного тренера.

Статистика выступлений за «Шахтёр»

Достижения 
 Обладатель Кубка СССР: 1983.
 Финалист Кубка СССР: 1985, 1986.
 Обладатель Суперкубка СССР: 1984.
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 1994.
 Обладатель Кубка Украины: 1995.
 В списках 33-х лучших УССР — 1 раз (1984 — № 3).

Примечания

Ссылки 
 Статистика виступів на офіційному сайті ФФУ
 Сергей Ященко. Легендарный самородок

Футболисты СССР
Футбольные тренеры Украины
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Тренеры ФК «Сталь» Алчевск
Тренеры ФК «Металлург» Запорожье
Тренеры ФК «Металлург» Донецк
Тренеры ФК «Кремень»